Municipio de Rockdale puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rockdale (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Rockdale (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.